Епікурейська школа — філософська школа в Давній Греції і Римі. Діяла з 4 ст. до н. е. до 6 ст. н. е.

Історія 
Виділяють три етапи Епікурейської школи:
 у елліністичну епоху (3-4 ст. до н. е.)
 греко-римський епікуреїзм (2-1 ст. до н. е.)
 римський період (1-6 ст. н. е.).

Епікурейська школа суттєво вплинула на розвиток матеріалістичних поглядів.

Найвідоміші представники Епікурейської школи 

Найбільшим представником грецького елліністичного епікуреїзму є в насамперед сам Епікур. Римський епікуреїзм представляли Лукрецій та Кацій.

 Гермарх
 Метродор, учень Епікура
 Колот з Лампсака
 Аполлодор
 Зенон з Сідона, учень Аполлодора
 Федр
 Філодем з Гадари
 Метродор Стратонікейський
 Діоген з Еноанди

Див. також 
 Епікурейство
 Епікур

Література 

Філософські напрямки та школи